

Па́м'ять — багатозначний термін, в загальному випадку означає здатність зберігати, накопичувати і відтворювати збережену інформацію, а також функцію, що забезпечує дані можливості.

Біологія 
 Пам'ять — психічний процес закріплення, збереження та відтворення минулого досвіду.
 Короткочасна пам'ять — це вид пам'яті, що характеризується дуже коротким збереженням після одноразового сприйняття і миттєвим відтворенням.

Техніка 
 Пам'ять (електроніка) — функціональна частина електронного пристрою, що забезпечує прийом, зберігання та видачу інформації.
 Комп'ютерна пам'ять — функціональна частина ЕОМ, призначена для прийому, зберігання та видачі даних.
 Асоціативна пам'ять — особливий вид машинної пам'яті, що використовується для дуже швидкого пошуку.
 Оперативна пам'ять — пам'ять ЕОМ, призначена для зберігання коду та даних програм під час їх виконання.
 Кеш-пам'ять — особлива швидкісна пам'ять або частина ОЗП, де зберігаються копії часто використовуваних даних.
 Енергонезалежна пам'ять — комп'ютерна пам'ять, яка може зберігати інформацію при відсутності живлення.
 Флеш-пам'ять — тип довготривалої комп'ютерної пам'яті, вміст якої можна видалити чи перепрограмувати електричним методом.
 Віртуальна пам'ять — схема адресації пам'яті комп'ютера, при якій пам'ять для запущеної програми реалізується однорідним масивом, в той час як насправді операційна система виділяє пам'ять блоками в різних видах пам'яті, включаючи короткочасну (оперативну) і довгочасну (жорсткі диски, твердотілі накопичувачі).
 Пам'ять перекладів — база даних, що містить набір раніше перекладених текстів.
 Ефект пам'яті — властивість фізичних об'єктів відновлювати той чи інший свій параметр.

Історія 
 Історична пам'ять — уявлення суспільства про спільне минуле.

Культура 
 Пам'ять — інша назва Мнемосіни, грецької богині пам'яті.
 Вічная пам'ять — піснеспів у православному богослужінні.
 Пам'ять () — пісня з мюзиклу «Коти» англійського композитора Ендрю Ллойд Веббера.

Див. також 
Пам'ятник

Посилання 

Багатозначні терміни
Пам'ять